Trench peut désigner :
 trench, un manteau imperméable descendant généralement jusqu'aux mollets ;
 Trench, le cinquième album studio du duo musical américain Twenty One Pilots, sorti en 2018.
 The Meg 2: The Trench, un film américain prévu pour 2023.